Juha-Pekka est un prénom finnois pouvant désigner :

Patronyme
Juha Pekka Alanen, guitariste finlandais du groupe Altaria
Juha-Pekka Haataja (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha-Pekka Hytönen (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1988), joueur finlandais de football
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha-Pekka Leppäluoto (né en 1974), chanteur de metal finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais